Navalmoral de la Sierra — província de Ávila, Castela e Leão
Navalmoral de Béjar — na província de Salamanca, Castela e Leão
Navalmoral de la Mata — na província de Cáceres, Estremadura
Los Navalmorales — na província de Toledo, Castela-Mancha
Navalmoralejo — na província de Toledo, Castela-Mancha

Desambiguações de topônimos